Diapria är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Diapria ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Diapria